Behling ist der Familienname folgender Personen:
 Erna Behling (1884–1945), deutsche Krankenpflegerin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Guido Behling (* 1964), deutscher Kanute
 Heinz Behling (1920–2003), deutscher Künstler und Grafiker
 Klaus Behling (* 1949), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Kurt Behling (1906–1975), deutscher Rechtsanwalt, Strafverteidiger am Volksgerichtshof und in den Nürnberger Prozessen
 Lottlisa Behling (1909–1989), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch: 
 Beling